Al-Hâdî (arabe : هادي [hādī], pacifique ) est un surnom donné à plusieurs personnages de l'histoire du monde arabe et de l'islam.

Personnalité désignée par ce nom 
Al-Hâdî peut désigner :
 Al-Hâdî (763-787), quatrième calife abbasside.

Patronyme 

 `Alî al-Hâdî (828-868), dixième imam chiite duodécimain ;
 `Alî ben Nizâr al-Hâdî (1097-1135), vingtième imam ismaélien nizârite.